Johann Mesmer ist der Name folgender Personen:

* Johann Georg Mesmer (1715–1798), deutscher Maler
 Johann Jakob Mesmer (1740–1814), Schweizer Prediger

Siehe auch:
 Johannes Mesmer (1791–1870), Schweizer Politiker